

Patronyme
 Hubert de Quercize (1936-), général français ;
 Stanislas de Quercize (1957-), homme d'affaires et chef d'entreprise français.